Dans la Rome antique, le latin apparitor désigne un agent mis à disposition d’un magistrat romain, pour divers services (licteur, scribe, messager, héraut, etc.).
 Depuis le Moyen Âge, l'huissier d’une cour ecclésiastique ou d’une université ; par exemple : les appariteurs de la Faculté de Droit.
 Appariteur de mairie : il était chargé de parcourir les rues du village afin d'annoncer les événements de la commune (crieur public) et les instructions de la mairie (autorisations ou interdictions de brûler les épines, arrivée du bouilleur de cru, etc.). Certains étaient équipés d'un tambour, d'autres d'un timbre ou d'un gong fixé sur le guidon du vélo. Ils seront plus tard équipés de porte-voix.

Notes et références